Ernesto Rafael Guevara de la Serna, noto come Che Guevara – rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino
 José de la Serna e Hinojosa – generale spagnolo
 Juan Martín de la Serna – diplomatico e docente argentino
 Rodrigo de la Serna – attore argentino
 Ramón Gómez de la Serna – scrittore, giornalista, aforista, saggista, drammaturgo e biografo spagnolo

Pagine correlate
Serna